Batujajar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Batujajar, distrikt, Jawa Barat, 
 Batu Jajar, klippa, Lampung, 

Robotskapade Indonesienförgreningar